Harley-Davidson – producent motocykli 
 Harley – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Robert Harley
 imię angielskie
W Wielkiej Brytanii:
 Harley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)